Mark Davis peut désigner :
  (1952-), un scientifique américain spécialisé en biologie moléculaire et immunologie ;
 Mark Davis (1952-), le président et cofondateur du Consortium Unicode ;
 Mark Davis (1965-), un acteur pornographique britannique ;
 Mark Davis (1960-), un lanceur américain de baseball ;
 Mark Davis (1960-), un joueur de basket-ball australien ;
 Mark Davis (1963-), un joueur de basket-ball américain des années 1980 ;
 Mark Davis (1970-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Mark Davis (1973-), un joueur de basket-ball américain des années 1990 ;
 Mark Davis (1972-), un joueur professionnel de snooker britannique ;
 Mark Davis, un golfeur britannique ;
 Mark Davis, un joueur de cricket britannique ;
 Mark Davis, un voltigeur américain de baseball ;
 Mark Davis, le propriétaire de la franchise des Raiders d'Oakland.